Иллюстрации Уильяма Блейка к библейской «Книге Иова» — это, в первую очередь, серия из двадцати двух гравюр, опубликованных Блейком в 1826 году. К ним также относятся две более ранние серии акварелей Блейка на ту же тему (1806 и 1821), а несколько отдельных работ, созданных в разные годы. Серия гравюр к Иову считается высочайшим достижением Блейка в области книжной графики и одним из мировых шедевров гравировального искусства.

История создания

Истоки 
Ещё в 1785 г. Блейк набросал несколько эскизов иллюстраций к «Книге Иова». В 1793 году Блейк выполнил гравюру на основе этих рисунков, которую он предложил для продажи, и в своём «Обращении к публике» объявил её цену: двенадцать шиллингов. Хотя и не была включена в окончательную серию 1826, она ближе всего соответствует характеру илл. № 10 Друзья Иова порицают его. Вместе с гравюрой «Пророк Иезекииль» они остались единственными образцами целой серии гравюр на темы из Библии, которую Блейк задумал, но так и не довёл до конца. Блейк сделал новый вариант этих гравюр между 1800 и 1825 годами.

Следующей иллюстрацией была темпера «Иов и его дочери» (1800), выполненная по заказу Томаса Баттса (см. галерею ниже). Она имеет некоторое сходство с иллюстрацией № 20 из поздней серии гравюр.

В 1819 Джон Линнелл познакомил Блейка со своим учителем художником-акварелистом и астрологом Джоном Варли (1778—1842), который заинтересовался видениями Блейка, решив, что они связаны с астрологическим миром духов. Он, как и Блейк, увлекался физиогномикой и побудил Блейка зарисовать свои видения являвшиеся ему в его воображении, главным образом, по ночам. Таким образом, возникла большая серия (более сотни) карандашных рисунков под условным названием «Головы призраков» («Visionary Heads») с портретами множества исторических, библейских, мифологических и литературных персонажей, среди которых был также и Иов (ок. 1823, см. иллюстрацию выше).

Акварели 
Поздняя серия гравюр основана на двух сериях акварелей, выполненных по заказам Томаса Баттса (1805-6) и Джона Линнелла (1821).

Первая серия, первоначально состоящая из 19 акварелей, ныне находится в коллекции Библиотеки и Музея Моргана, Манхэттен, Нью-Йорк.

Вторая серии состоит из 21 акварели (Блейк добавил к обеим сериям № 17 и 20, «Видение Христа» и «Иов и его дочери», см. гравюры № 17 и 20). Работы этой серии по большей части находятся теперь в коллекции музея Музея Фогга, Гарвард, США.

Существует и третья, так называемая, «новозеландская серия» акварелей, поначалу считавшихся работами Блейка, но затем их подлинность была подвергнута сомнению такими исследователями, как Мартин Батлин и Бо Линдберг, поскольку они не содержат никаких оригинальных деталей и, скорее всего, являются копиями, сделанными кем-то из круга Джона Линнелла.

В своей композиции Блейк следует в общих чертах библейской истории Иова, но также включает множество дополнительных мотивов, отражающих его собственную интерпретацию. Так, по Блейку, в начале Иов и его семья воспринимают только букву, а не дух Божественного закона. Иов тем самым попадает в руки Сатаны из-за своего ложного представление о Боге. Страдания Иова показаны в первой половине серии, и кульминацией их оказывается его кошмарное видения Дьявола-Бога в одиннадцатой иллюстрации. Духовное преобразование и телесное выздоровление Иова показаны во второй половине серии. В предпоследней иллюстрации, Иов рассказывает свою историю своим дочерям. В последней иллюстрации вся семья возвращается к жизни и процветанию. Некоторые критики и биографы трактуют эту серию, как персональный отчёт Блейка о своих собственных невзгодах и духовном мире, найденным им в конце жизни. Другие критики, находя такой подход привлекательным, всё же выражают сомнения из-за более ранней датировки серии акварелей, выполненной для Баттса, и ставшей основой всех более поздних версий.

Гравюры 

В 1823 году Блейк получил от Линнелла заказ на серию гравюр к «Книге Иова» для предполагаемой публикации. Для этой серии был выбран метод глубокой печати (интальо), в отличие от метода рельефной гравюры, разработанного Блейком для печати своих собственных книг.

Блейк получил за всю эту работу от Линнелла 150 фунтов, 19 шиллингов и три пенса (на 50 фунтов, 19 шиллингов и три пенса больше, чем было предусмотрено контрактом).

300 экземпляров «Иллюстраций к Книге Иова», 22 гравюры ин-кварто, изд. Уильяма Блейка совместно с Джоном Линнелом, было отпечатано и вышло в 1826 году. При жизни Блейка, однако, было продано из них всего 20 экземпляров. Только спустя 48 лет Линнелу потребовался дополнительный тираж, и в 1874 году он напечатал ещё 100 экземпляров. 68 из них оставались в собственности наследников Линнелла до 15 марта 1918 года, когда они были распроданы на аукционе Кристис.

Это последняя из работ Блейка, доведённых до конца, так как следующая работа, иллюстрации к «Божественной комедии» Данте, также заказанная Линнелом, осталась незавершённой из-за смерти Блейка.

Отличие гравюр от оригинальных акварелей заключается, главным образом, в сложном оформлении рамки, обрамляющей центральный рисунок, куда включены библейские цитаты и парафразы, а также дополнительные изображения перекликающиеся с основной иллюстрацией и, тем самым, углубляющие его смысл и символику.

В 1826 году после завершения серии гравюр Блейк написал ещё одну темперу на тему «Книги Иова»: Сатана поражает Иова проказой.

Наброски к серии гравюр 
Сохранилась книга набросков, содержащая 32 эскиза к серии гравюр для «Книги Иова», выполненных карандашом, чернилами и акварелью. Ныне находится в коллекции Музея Фицуильяма, Кембридж, Англия. Эти наброски, дающие представление о процессе работы над серией, представляют собой уменьшённые подготовительные эскизы для гравюр. Нумерация в правом верхнем углу, вероятно, принадлежат Линнеллу или кому-то из членов его семьи.

Таблица иллюстраций 
Блейк не снабдил гравюры названиями, и названия здесь даны условные, объясняющие тему и характер изображения, и часто основанные на цитатах из самой «Книги Иова». Ниже даются эти цитаты, а также ссылки на их источники.

{| class="wikitable" class="unsortable wikitable" style="margin-left:0.5em; text-align:center"
 ! Акварели: Серия Баттса !! Акварели: Серия Линнелла !! Гравюры !! Описание !! Текст «Книги Иова»  с указанием главы и стиха  !! Работы Блейка  на тот же сюжет 
|-
|нет
|нет
| 
|Титульный лист Иллюстрации Книги Иова. Созданы и награвированы Уильямом Блейком, 1825
|Книга Иова
|
|-
| 
| 
| 
|1. Иов и его семья
|Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал [за ними] и освящал их и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все [такие] дни (1:5)
|
|-
| 
| 
| 
|2. Сатана перед троном Господним
|…когда еще Вседержитель [был] со мною, и дети мои вокруг меня  (29:5)
|
|-
| 
| 
| 
|3. Сыновья и Дочери Иова погубленные Сатаной
|Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе  (1:18-19)
|
|-
| 
| 
| 
|4. Вестник сообщает Иову о его несчастье
|…и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. (1:15)
|
|-
| 
| 
| 
|5. Сатана отходящий от лица Господня, и Иов, творящий милостыню
|И отошел сатана от лица Господня (2:7)
|
|-
| 
| 
| 
|6. Сатана поражает Иова проказой
|…и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его (основано на 2:7)
|
|-
| 
| 
| 
|7. Утешители Иова
|И подняв глаза свои издали, они не узнали его; и возвысили голос свой и зарыдали; и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу  (3:3)
|
|-
| 
| 
| 
|8.  Отчаяние Иова
|…погибни день, в который я родился  (основано на 3:3)
|
|-
| 
| 
| 
|9.  Видение Елифаза
|И дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне (4:15)
|
|-
| 
| 
| 
|10.  Друзья Иова порицают его
|Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и которому Он отвечал, посмешищем — [человек] праведный, непорочный  (12:4)
|
|-
| 
| 
| 
|11.  Страшные сны Иова
| …ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня (7:15)
|
|-
| 
| 
| 
|12.  Гнев Елиуя|…я молод летами, а вы — старцы; поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. (32:6)
|
|-
| 
| 
| 
|13.  Господь отвечал Иову из бури|Господь отвечал Иову из бури (38:1)
|
|-
| 
| 
| 
|14.  При общем ликовании утренних звезд|…при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости (38:7)
|
|-
| 
| 
| 
|15.  Бегемот и левиафан| Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя  (40:10)
|
|-
| 
| 
| 
|16.  Падение Сатаны|…ты преисполнен суждениями нечестивых (36:17)
|
|-
| 
| 
| 
|17.  Видение Христа|Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя (42:5)
|
|-
| 
| 
| 
|18.  Жертва Иова| …и раб Мой Иов помолится за вас  (42:8)
|
|-
| 
| 
| 
|19.  И дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу| …и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу (42:11)
|
|-
| 
| 
| 
|20.  Иов и его дочери| И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их.(42:15)
|
|-
| 
| 
| 
|21.  Возвращение и процветание семьи Иова|И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние  (42:12)
|
|}

 Примечания 

 Литература 
 Бентли — Джералд Идс Бентли (младший) / G. E. Bentley, Jr. The Stranger from Paradise: A Biography of William Blake. Yale University Press, 2001/03 — 532 pages ISBN 0-300-08939-2 (bbk — тв. обложка) / ISBN 0-300-10030-2 (pbk — бум. обложка) Блум — 

 Батлин — Butlin, Martin. The Paintings and Drawings of William Blake''. 2 vols. New Haven, CT: Yale University Press, 1981.

 Дэймон — 

 Ивз — 

 Эрдман — 

 Эссик — 

 Шёнхерр —

См. также 
 Книга Иова

Ссылки 

 «Книга Иова» в переводе С. С. Аверинцева и иллюстрации Блейка на Викиливре.ру
 «Блейк-Архив» (Blake Archive) — репродукции гравюр, рисунков и акварелей илл. к «Книге Иова»

Циклы гравюр
Иллюстрация Библии
Уильям Блейк
Книги Ветхого Завета
Танах:Писания
Книга Иова
Иов Многострадальный